Demarat de Corint, mercader i noble de Corint, i membre de la dinastia dels Baquíades
 Demarat de Corint, corinti unit per llaços d'hospitalitat amb la família de Filip II de Macedònia.
 Demarat de Corint, escriptor grec